Drummond Hill kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Drummond Hill (skog), Skottland, Perth and Kinross,

Sydafrika 

 Drummond Hill (berg i Sydafrika), Östra Kapprovinsen, Chris Hani District Municipality,

USA 

 Drummond Hill (berg i USA, Delaware), New Castle County, 
 Drummond Hill (ås), Virginia, Rockbridge County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar